Juilly (Côte-d’Or) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Juilly (Sekwana i Marna) – francuska gmina w regionie Île-de-France